Чагарота́р () — село в Хасавюртовском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Чагаротар со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено к северу от районного центра города Хасавюрт, на берегу реки Аксай.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Хариб на юге — село Новосельское на западе — село Октябрьское, на северо-востоке — село Тукита и на востоке — село Адильотар.

История 
Основано в 1869 г. как хутор села Аксай. Первоначально село располагалось на правом берегу реки Аксай, но из-за частых паводков и подтоплений село было перенесено на более высокий левый берег.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
Чагоротарская средняя школа им. героя Российской Федерации А. И. Исмаилова

Известные уроженцы и выходцы 
Исмаилов, Абдулхаким Исакович (1916—2010) — участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Российской Федерации. Запечатлен на всемирно-известной фотографии Халдея, держащий флаг СССР над рейхстагом.
 Биймурзаева, Зулай Арслановна (1892—?) — депутат Верховного Совета РСФСР.
 Угуев, Заур Ризванович (1996) — российский борец вольного стиля, Олимпийский чемпион.

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана